Baierlein ist der Nachname von:

 Franz Bairlein (* 1952) deutscher Ornithologe
 Joseph Baierlein (1839–1919), deutscher Schriftsteller
 Marie Baierlein (1869–nach 1913), deutsche Schriftstellerin
 Peer Baierlein (* 1972), deutscher Musiker
 Stefan Baierlein, deutscher Basketballspieler 

Siehe auch: Bayerlein, Beierlein, Beyerlein